Institut für Kunstgeschichte bezeichnet:

 Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte
 Niederländisches Institut für Kunstgeschichte
 Zentralinstitut für Kunstgeschichte